Osoby o tym nazwisku:
 Carl Steinbrück – gdański kupiec i poseł
 Peer Steinbrück – niemiecki polityk i ekonomista